Oric ist der Name:

 einer Person, siehe Naser Orić
 zweier Computer, siehe Oric 1 und Oric Atmos
 des Replikationsursprungs bei Bakterien (oriC)